Sabana Libre peut désigner :

Toponymes

Sabana Libre : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo ;
 Sabana Libre : capitale de la paroisse civile de Sabana Libre de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme